Steve Sidwell (piłkarz)
 Steve Sidwell (muzyk)